Ante Huljev (vaterpolist)
Ante Huljev (automobilist)
Ante Huljev (športski dužnosnik)